Philips Tele-Spiel — серия игровых приставок первого поколения производства Philips. В неё входили:
 Philips Tele-Spiel ES-2201 (1975—1976)
 Philips Tele-Spiel ES-2203/2204 (1977)
 Philips Tele-Spiel ES-2208/2218 Las Vegas (1977)